Les Yeux fermés peut désigner :

Cinéma
 Les Yeux fermés, film français réalisé par Joël Santoni, sorti en 1972 ;
 Les Yeux fermés, film italien réalisé par Francesca Archibugi, sorti en 1994 ;
 Les Yeux fermés, téléfilm français réalisé par Olivier Py, sorti en 2000 ;
 Les Yeux fermés, film français réalisé par Jeanne Paturle, sorti en 2003.
 Les Yeux fermés, film français réalisé par Jessica Palud, sorti en 2013.

Musique
 Les Yeux fermés, album d'Eiffel sorti en 2004.